Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 23. јула (квалификације и полуфинале) и 24. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 49 такмичара из 44 земље.

Нови светски првак у овој дисциплини постао је мађарски репрезентативац Криштоф Милак који је у финалној трци испливао и нови светски рекорд у овој дисциплини који сада износи 1:50,73 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Јапана Даија Сето, док је бранилац титуле из 2017. Јужноафриканац чад ле Кло освојио бронзану емдаљу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања првенства оборени су следећи рекорди у овој дисциплини:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 200 метара делфин стилом за мушкарце било је пријављено 49 такмичара из 44 земље, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 23. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:45 по локалном времену, пливало се у пет квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинале 
Полуфиналне трке су пливане 23. јула са почетком од 21:35 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Распливавање за финале
Баражна трка за преостало место у финалу пливана је 24. јула са почетком у 10:00 часова.

Финале 
Финална трка је пливана 24. јула са почетком од 20:47 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

делфин